En botanique, une aegagropile, ægagropile ou égagropile, ou encore pelote de mer, est une pelote de couleur brune et de texture fibreuse, formée des restes de plantes aquatiques, qui s'accumulent sur les plages sous l'action des vagues ;
 Aegagropila linnaei (communément appelée Marimo ou Boule de mousse), espèce d'algues vertes de la famille des Cladophoraceae ;
 En zoologie, une aegagropile, ægagropile ou égagropile est une boule feutrée légère constituée de poils enchevêtrés et de substances organiques indigestibles que l'on rencontre dans l'estomac de certains animaux, notamment les ruminants.